Svartholms grunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartholms grunden (vid Pärnäs, Nagu), Åboland, 
 Svartholms grunden (vid Pensar, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar